La Official Dance Chart è una classifica musicale dei singoli di musica dance stilata dalla Official Charts Company a nome dell'industria di registrazione britannica.

La classifica effettiva riceve airplay attraverso MTV Dance e la classifica è visualizzabile su BBC Radio 1 e sul sito ufficiale della Official Charts Company.

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Classifiche musicali
Musica nel Regno Unito